Alexander Nadson – presbitero bielorusso naturalizzato britannico
Semën Nadson – poeta russo
Nádson da Silva Almeida – calciatore brasiliano
Nádson Rodrigues de Souza – calciatore brasiliano
José Nadson Ferreira – calciatore brasiliano